Натуральне число 1739
 1739 рік до нашої ери
 1739 рік нашої ери